Carmelita hace referencia a varios artículos:

Personas
Carmelita Geraghty, actriz estadounidense del cine mudo;
Carmelita González, primera actriz de la Época de Oro del cine mexicano; 
Carmelita Jeter, atleta estadounidense de 100 y 200 m lisos;

Personajes ficticios
Carmelita Fox, agente ficticia de la Interpol que sale en la saga de videojuegos Sly Cooper.
Carmelita Polainas , personaje en la serie de novelas infantiles de Lemony Snicket "Una serie de catastróficas desdichas";

Organizaciones
Asociación Deportiva Carmelita, equipo de fútbol costarricense;
Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, congregación religiosa;

Animales
Carmelita, un miembro del género de peces chilenos Percilia.

Nombres femeninos